

Carriera

Club 
Ha debuttato nel campionato macedone con la maglia dello  nel 2010.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Škendija: 2010-2011, 2020-2021

Škendija: 2011

Collegamenti esterni